El término escobera puede hacer referencia a:

 Algunas plantas silvestres, de la familia de las escrofulariáceas, de tallo nudoso con hojas lanceoladas y vástagos abundantes, de las cuales se hacen escobas.
 La escobera L., una planta de la familia de las Asteráceas.
 La escobera, otra planta de la misma familia que la anterior.
 La escobera, un arbusto perenne leguminoso nativo del Mediterráneo.